Духовая — деревня в Каменском районе Алтайского края. Входит в состав Аллакского сельсовета.

История 
Основана в 1776 году. В 1928 году состояла из 155 хозяйств, основное население — русские. Центр Духовского сельсовета Каменского района Каменского округа Сибирского края.

География 
Расположено на севере края, в пределах Приобского плато.

Климат
континентальный. Средняя температура января −19,7 °C, июля +18,9 °C. Годовое количество атмосферных осадков — 360 мм.

Население 

 Национальный состав
В 1928 году основное население — русские.

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 95 % от 129 чел.

Примечания 

Населённые пункты Каменского района (Алтайский край)